

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Podłącze – przysiółek wsi Nowe Depułtycze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Podłącze – część wsi Wierzbica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Podłącze – część kolonii Olchowiec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Podłącze – część wsi Chomęciska Duże w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Podłącze – część wsi Ciepielów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Podłącze – część wsi Białobrzegi w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Podłącze – część wsi Korniaktów Południowy w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi 
 Podłącze – kolonia wsi Raków w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Podłącze – część wsi Wilczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce